Уильям Бомонт (; 1438, Эденхем, Линкольншир, Королевство Англия — 19 декабря 1507, Уивенхо, Эссекс, Королевство Англия) — английский аристократ, 7-й барон Бомонт и 2-й виконт Бомонт с 1460 года. Участвовал в Войнах Алой и Белой розы на стороне Ланкастеров: сражался при Таутоне, при Барнете, в 1473—1474 годах оборонял гору святого Михаила в Корнуолле, в 1485 году поддержал Генриха Тюдора. В 1461 году был лишён земель и титулов, но Генрих VII после прихода к власти восстановил его в правах. Последние 20 лет жизни виконт провёл под опекой как психически больной. Он стал последним из рода Бомонтов.

Биография 
Уильям Бомонт был единственным дожившим до взрослых лет сыном Джона Бомонта, 1-го виконта Бомонт, и Элизабет Фелип. Он родился в апреле 1438 года в поместье Эденхем в Линкольншире (точная дата неизвестна, но крестили ребёнка 23 апреля). От отца Уильям унаследовал обширные земли в Восточной Англии, Линкольншире и Лестершире, от бабки по матери ещё в 1447 году — владения в Норфолке и права на титул барона Бардольфа. Этот титул не был за ним признан официально, но в 1448—1460 годах Бомонт всё же называл себя лордом Бардольф.

Во время Войн Алой и Белой розы Уильям, как и его отец, действовал как последовательный сторонник Ланкастеров. Он сражался при Нортгемптоне 10 июля 1460 года, где погиб его отец (предположительно накануне битвы его посвятили в рыцари); в битве при Таутоне 29 марта 1461 года Уильям попал в плен к йоркистам. Он получил помилование, но был лишён титулов, а все его владения перешли к лорду Уильяму Гастингсу. В 1470 году Генрих VI Ланкастерский вернул себе престол и тут же восстановил Бомонта в его правах. Уже в следующем году Ланкастеры снова потерпели поражение. Сэр Уильям сражался при Барнете, а в 1473—1474 годах вместе с Джоном де Вером, 13-м графом Оксфорд, долго защищал от йоркистов гору святого Михаила в Корнуолле. После капитуляции, по одной из версий, ему удалось бежать, а по другой, он оказался в заключении в Кале. Впоследствии Бомонт присоединился к ланкастерскому претенденту на престол Генриху Ричмонду и вместе с ним высадился летом 1485 года в Милфорд-Хейвене. Он принял участие в битве при Босворте, где Йорки были окончательно разбиты. Новый король Генрих VII 7 ноября того же года провёл через парламент особый акт, по которому Бомонт получил свои титулы и земли.

В 1487 году сэр Уильям был объявлен недееспособным из-за психической болезни. С этого момента его земли управлялись опекуном — Джоном де Вером, 13-м графом Оксфорд. В поместье де Вера Уивенхо в Эссексе Бомонт и умер 19 декабря 1507 года, в возрасте 69 лет.

Семья 
Уильям Бомонт был женат дважды. Его первой женой стала Джоан Стаффорд, дочь Хамфри Стаффорда, 1-го герцога Бекингема, и Анны Невилл (этот брак был аннулирован до 1477 года); второй — Элизабет Скруп, дочь сэра Ричарда Скрупа (сына 4-го барона Скруп из Болтона) и Элеоноры Уошборн. Оба брака остались бездетными, так что титул виконта исчез, а титулы баронов Бомонт и Бардольф перешли в состояние ожидания.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Бароны Бомонт
Уильям Бомонт, 2-й виконт Бомонт
Участники битвы при Нортгемптоне (1460)
Участники битвы при Таутоне
Участники битвы при Барнете
Участники битвы при Босворте